De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal juli-november 1956 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 14 juni 1956. De zittingsperiode ging in op 3 juli 1956 en liep af op 6 november dat jaar.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 14 juni 1956

KVP (17 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Leo Beaufort
Jo Derksen
Jos Gielen
Leonard de Gou
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Jan Maenen
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Herman Nijkamp
Louis Regout
Alphons Roebroek
Maan Sassen
Frans Teulings
Huub van Velthoven
Petrus Johannes Witteman

PvdA (15 zetels)
Joris in 't Veld, fractievoorzitter
Jan Broeksz
George Cammelbeeck
Hugo Jozias de Dreu
Gijs van Hall
Jan Hoogland
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
Jacob Kramer
Dirk de Loor
Henk Oosterhuis
Wim Schermerhorn
Martina Tjeenk Willink
Hilda Verwey-Jonker
Floor Wibaut jr.

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Isaäc Arend Diepenhorst
Herman Jan Hellema
Willem Rip
Jan Schipper
Jetze Tjalma

CHU (6 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Johan van Hulst
Franz Lichtenauer
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse

VVD (4 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Herman Derk Louwes
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
Willem Carel Wendelaar

CPN (1 zetel)
Jaap Brandenburg, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 14 juni 1956 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.

1956